A mackó lehetséges jelentései:
 Medve, állat
 Plüssmackó, játék
 Széf, szlengváltozata
 Tócsni, étel
 Mackó ömlesztett sajt